

Cinéma 
 La Blessure, film français de Marco de Gastyne sorti en 1925 ;
 La Blessure, court-métrage français d’Edmond Lévy sorti en 1960 ;
 La Blessure, autre titre de Cutter's Way, film américain d’Ivan Passer sorti en 1981 ;
 La Blessure (Yara), film multi nationalité de Yilmaz Arslan sorti en 1999 ;
 La Blessure, film franco-belge de Nicolas Klotz sorti en 2004 ;
 La Blessure, titre alternatif du film The Cut de Fatih Akın sorti en  2014.

Littérature 
 La Blessure, récit autobiographique de l'écrivain et journaliste Jean Daniel publié chez Grasset en 1992.

Musique 
 Cette blessure, chanson de Léo Ferré.

Télévision 
 La Blessure (My Breast), téléfilm américain réalisé par Betty Thomas en 1994 ;
 La blessure (The Injury), douzième épisode de la saison 2 de The Office diffusé en 2006 ;
 La Blessure, documentaire français réalisé par Isabelle Clarke et Daniel Costelle diffusé en 2010.

Voir aussi